Chapman Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chapman Lake (La Plata County, Colorado)
 Chapman Lake (Pitkin County, Colorado)
 Chapman Lake (Hillsborough County, Florida)
 Chapman Lake (Holmes County, Florida)
 Chapman Lake (Georgia)
 Chapman Lake (Oregon)
 Chapman Lake (Pennsylvania)
 Chapman Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Lake Chapman, See im Viktorialand, Antarktika